Schloss Buckow steht für:
 ehemaliges Schloss Buckow (Märkische Schweiz), Brandenburg
 Schloss Buckow (Buków), Gmina Sulechów, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Schloss Neu-Buckow, Bukówko, Woiwodschaft Westpommern, Polen